Yossif Kobzon (1937-2018), chanteur soviétique puis russe.
 (3399) Kobzon, un astéroïde de la ceinture principale, dénommé du nom du chanteur.